Franciaország
Saint-Mars-du-Désert, település Loire-Atlantique megyében
Saint-Mars-du-Désert, település Mayenne megyében